Ulf Harry Peter Andersson (n. 1953), attore svedese
 Björn-Peter Andersson (n. 1958), cestista svedese
 Peter Andersson (n. 1965), hockeista su ghiaccio svedese
 Peter Andersson (n. 1973), compositore svedese, membro dei Raison d'être